Los mantodeos (Mantodea) son un orden de insectos neópteros comúnmente conocidos como mantis, mamboretás, santateresas,  rezadoras o campamochas o mbói sy en Paraguay. Se conocen unas 2450 especies repartidas por todo el mundo, pero con especial diversidad en los trópicos. Su característica más llamativa es la estructura de sus patas delanteras, notablemente modificadas para la captura de presas. La mayoría vive entre la vegetación, en la que se camuflan muy bien.

Están estrechamente relacionados con los blatodeos (cucarachas y termitas), y estos dos grupos son reunidos a veces en el superorden Dictyoptera, que en ocasiones es considerado como un orden.

Morfología

Anatomía 

Los mantodeos tienen cabezas grandes y triangulares con un hocico y mandíbulas en forma de pico. Tienen dos ojos bulbosos compuestos, tres pequeños ojos simples. Las antenas son filiformes y el aparato bucal es de tipo masticador. Miden aproximadamente entre 8 y 17 cm. La articulación del cuello también es notablemente flexible; Algunas especies de mantis pueden girar sus cabezas casi 180 °. El tórax de la mantis consiste en un protórax, un mesotórax y un metatórax. El protórax está articulado de manera flexible, lo que permite una amplia gama de movimientos de la cabeza y las extremidades anteriores, mientras que el resto del cuerpo permanece más o menos móvil. 

Los mantis tienen dos patas delanteras con pinchos ("patas raptoriales") con las que capturan y sostienen de forma segura a sus presas. En la mayoría de las patas de insecto, incluidas las cuatro patas posteriores de una mantis, la coxa y el trocánter se combinan como una base discreta de la pata; sin embargo, en las patas rapaces, la coxa y el trocánter se combinan para formar un segmento tan largo como el fémur que es una parte puntiaguda del aparato de agarre. Ubicado en la base del fémur hay un conjunto de espinas discoidales, generalmente cuatro en número, pero que van desde ninguna hasta cinco, según la especie. Estas espinas están precedidas por una serie de tubérculos en forma de dientes, que, junto con una serie similar de tubérculos a lo largo de la tibia y la garra apical cerca de su punta, dan a la pata delantera de la mantis su agarre sobre su presa. La pata delantera termina en un tarso delicado que se usa como un apéndice para caminar, hecho de cuatro o cinco segmentos y termina en una garra de dos dedos sin arolio. 

Los mantodeos pueden clasificarse libremente como macropteros (alas largas), braquipteros (alas cortas), micropteros (alas vestigiales) o ápteros (sin alas). Un mantodeo tiene dos pares de alas: las alas exteriores, o tegmina , suelen ser estrechas y coriáceas. Funcionan como camuflaje y como escudo para las alas traseras, que son más claras y más delicadas. El abdomen de todas las mantis consiste en 10 tergitas, con un conjunto correspondiente de nueve esternitas visibles en los machos y siete visibles en las hembras. El abdomen tiende a ser más delgado en los machos que en las hembras, pero termina en un par de cercos en ambos sexos.

Ecología

Dieta y caza 

Los mantodeos se alimentan generalmente de invertebrados (principalmente insectos), son depredadores de emboscadas ya que se alimentan de presas vivas que están a su alcance. Se camuflan y permanecen inmóviles, esperando que se acerque la presa, o acechan a su presa con movimientos lentos y sigilosos. Algunas especies suelen perseguir a sus presas. Tienen incluso una habilidad que les permite atrapar insectos en pleno vuelo. Los mantodeos más grandes pueden cazar pequeños vertebrados como ranas, lagartijas, serpientes, ratones, colibríes y pequeños peces.

Depredadores y defensa 

En la naturaleza son presa de diversos depredadores como arácnidos, avispas, sapos, lagartos, serpientes, aves grandes y murciélagos.

Cuando están directamente amenazadas, los mantodeos se mantienen erguidos y extienden sus patas delanteras, con las alas abiertas. El abanico de las alas hace que la mantis parezca más grande y más peligrosa, algunas especies mejoran este efecto con colores y patrones brillantes en sus alas traseras y en las superficies internas de sus patas delanteras. Si la amenaza persiste, las mantis suelen golpear con sus patas delanteras, pellizcar o incluso intentar devorar a su depredador cuando se trata de otros invertebrados depredadores.

Reproducción 

El periodo de apareamiento en climas templados suele tener lugar en otoño, mientras que en las zonas tropicales, el apareamiento puede ocurrir en cualquier época del año. Para aparearse después del cortejo, el macho generalmente salta sobre la espalda de la hembra, agarrando su tórax y sus alas con sus patas delanteras. Luego arquea su abdomen para depositar y almacenar el esperma en una cámara especial cerca de la punta del abdomen de la hembra. Tras la cópula la hembra devorará al macho ya que todas las especies de mantodeos practican el canibalismo sexual. Las hembras ponen entre 10 y 400 huevos, dependiendo de la especie. Los huevos se depositan típicamente en una espuma producida en masa por glándulas en el abdomen. Esta espuma se endurece, creando una cápsula protectora, que junto con la masa del huevo forma la ooteca. Dependiendo de la especie, la ooteca puede unirse a una superficie plana, envolverse alrededor de una planta o incluso depositarse en el suelo. En las especies más pequeñas, los huevos pueden eclosionar en 3 a 4 semanas en las más grandes 4 a 6 semanas. Las ninfas pueden tener un color diferente al del adulto en las primeras etapas de su vida. La esperanza de vida de una mantis depende de la especie; las especies más pequeñas pueden vivir entre 4 a 8 semanas, mientras que las especies más grandes pueden vivir de hasta 12 o 14 meses.

Clasificación y número de especies por continente 

Los mantodeos están presentes en todos los continentes a excepción de la Antártida, existen alrededor de 2400 especies. Aproximadamente 800 especies viven en África, 530 en Asia, 420 en América y en Europa 31 de las cuales 16 habitan en España. Sin embargo, se siguen haciendo revisiones sobre este grupo en las cuales se invalidan o descubren nuevas especies, por lo que estas cifras son orientativas.

Clasificación 

Según la última revisión de este orden, Mantodea contiene las siguientes familias: 

 Acanthopidae
 Angelidae
 Coptopterygidae
 Photinaidae
 Chroicopteridae
 Deroplatyidae
 Galinthiadidae
 Leptomantellidae
 Amorphoscelidae
 Nanomantidae
 Gonypetidae
 Epaphroditidae
 Majangidae
 Haaniidae
 Rivetinidae
 Chaeteessidae
 Amelidae
 Empusidae
 Eremiaphilidae
 Hoplocoryphidae
 Hymenopodidae
 Liturgusidae
 Mantidae
 Dactylopterygidae
 Miomantidae
 Mantoididae
 Metallyticidae
 Thespidae
 Toxoderidae

Además, se conocen varios géneros fósiles incertae sedis, como Aragonimantis, hallado en ámbar datado en el Albiano de la Sierra de San Just (España).

Relación con los humanos

Control de plagas 
Los mantodeos suelen ser utilizados por jardineros y agricultores como agentes biológicos para el control de plagas en plantaciones como una alternativa al uso de pesticidas. Sin embargo, su efectividad tiene limitaciones, ya que no se especializan en una sola especie de insecto, pudiendo alimentarse tanto de especies perjudiciales (saltamontes) como beneficiosas (polinizadores) y no se multiplican tan rápidamente en respuesta al crecimiento de plagas.

En cautiverio 

Los mantodeos son unos de los invertebrados que más se tienen como mascotas, especialmente entre las personas que desean tener experiencia con mascotas exóticas. Hay algunas ventajas y desventajas que deben tenerse en cuenta si desea tenerlas: los puntos positivos están relacionados con la baja demanda de atención directa, ya que generalmente no hay problemas relacionados con la acumulación de heces, enfermedades, parásitos, ruido, peligro en caso de fugas, estrés, deficiencia nutricional y demandas de rayos UV. A pesar de todas estas ventajas, para garantizar que la mantis permanezca viva, debido a su dieta, debe ser alimentada con presas vivas, que dependiendo del lugar donde vive el propietario pueden no ser tan fácilmente accesibles.

Además, cuando se tienen en cautiverio, existe la posibilidad de que los machos, que son naturalmente mucho más pequeños que las hembras, mueran antes de que puedan aparearse con ellas. Esto se debe al hecho de que los machos no lograr vivir tanto como adultos maduros y este corto intervalo de tiempo puede terminar antes de que las hembras estén listas para aparearse. Este problema, sin embargo, es viable, ya que para retardar el desarrollo de los machos, es suficiente mantener a los machos a temperaturas ligeramente más bajas y proporcionar menos alimento.

En cuanto al manejo de estos animales, es necesario que el propietario tenga cuidado y los manipule con delicadeza, ya que son muy frágiles. También se debe tener cuidado con sus patas, cuyas espinas presentes en las extremidades delanteras pueden llegar a penetrar en la piel, lo cual es doloroso y puede causarle daños a la mantis.

En el Kung Fu 
En China, al observar el comportamiento de los mantodeos condujo a la aparición de dos tipos de estilos de Kung Fu basados en sus movimientos. La relación entre ellos en sus orígenes es que ambos se caracterizan por movimientos rápidos con las muñecas y las manos, con acciones tanto ofensivas como defensivas, así como movimientos intensos de las piernas.

Referencias

Enlaces externos 
 Mantodea Species File Online

 
Órdenes de insectos
Insectos de interés agrícola